«Виртуоз 2» — художественный фильм режиссёра Чэна Сяодуна. Является продолжением фильма «Виртуоз» с новым составом актёров и экранизацией одного из произведений Цзинь Юна.

Сюжет 

Мастер клинка и его школа боевых искусств решают перебраться на далёкую гору. На прощанье он посещает своих друзей из племени воинственных заклинательниц змей и узнаёт, что на племя напали, а принцессу Инь-Инь, к которой герой испытывает романтические чувства, похитили. Нападение организовал Фонг, злобный дядя Инь-Инь, много лет назад свергнувший её отца и возглавивший их секту. Фонг владеет священным свитком, который учит, как достигнуть совершенства в боевых искусствах. Мастер клинка отправляется на выручку Инь-Инь и её пленённого отца.

В ролях

Примечания

Ссылки 
  
 «Фехтовальщик 2»  на сайте hkmdb.com

Фильмы-боевики Гонконга
Фильмы на кантонском языке
Фильмы на языке путунхуа
Цзинь Юн
Фильмы о боевых искусствах
Фильмы Чэн Сяодуна
Фильмы ЛГБТ-тематики Гонконга
Фильмы на тематику трансгендерности
Виртуоз (серия фильмов)